Sakupljenje smeća može označavati pojam u

 Sakupljanje smeća u računarstvu
 Sakupljanje smeća u ekologiji